Linaro ima više značenja:
 Linaro, Bologna
 Linaro, Forlì-Cesena
 Linaro, Modena